И́я Алексе́евна Аре́пина (2 июля 1930, Ардатов — 24 июля 2003, Москва) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 2 июля 1930 года в Ардатове (ныне Мордовия), была седьмым ребёнком в многодетной семье. С началом Великой Отечественной войны семье пришлось узнать и голод, и нужду.

С детских лет мечтала стать киноактрисой.
«Я старалась смотреть все фильмы, которые „крутили“ у нас в Ардатове, хотя деньги на это было выпросить непросто. Обычно я их зарабатывала, торгуя укропом…»

В 1947 году, в возрасте 17 лет она отправилась в Москву поступать во ВГИК. На приёмных турах она предстала перед приёмной комиссией ВГИКа в довольно нелепом виде: маленькая блондинка с причёской — два нелепых хвостика, вместо светлых бровей — жирно нарисованные чёрные дуги. Читала она монолог Павла Власова из М. Горького, стихотворение Н. А. Некрасова «Суров ты был, ты в молодые годы учил рассудку страсти подчинять…»

Ещё учась во ВГИКе, сыграла свою дебютную роль в кинофильме «Степные зори», однако фильм "лег на полку". На съёмках фильма она познакомилась с кинооператором Юлием Куном, который стал её первым мужем. У них родился сын Юлий, но вскоре брак распался.

В 1954 году окончила ВГИК, (мастерская В. В. Ванина, В. В. Белокурова) и стала работать в Театре-студии киноактёра.

В 1950-е годах активно снималась в кино. Она приняла участие в таких известных фильмах, как «Большая семья», «Илья Муромец», «Хождение за три моря». Лауреат Каннского кинофестиваля за 1955 год в номинации «Лучший актёрский ансамбль» за фильм «Большая семья». Настоящая слава пришла к артистке в 1959 году после картины «Капитанская дочка». Роль Маши Мироновой в фильме В. П. Каплуновского стала одной из самых удачных ролей Арепиной и принесла ей всемирную известность. Затем были удачные роли в известных фильмах: Стася в историко-революционном фильме «Красные листья», Мими в драме «Борец и клоун».

В начале 1990-х у актрисы появились проблемы со здоровьем. В 1991 и 1992 году она перенесла два инфаркта, а в 1994 году у неё обнаружили астму.

Жила в Москве на Волгоградском проспекте, дом 114, корп. 1.

Скончалась на 74-м году жизни 24 июля 2003 года, похоронена в Москве на Николо-Архангельском кладбище.

Семья 
Первым мужем Ии Арепиной был оператор кино Ю. М. Кун, в браке родился сын Юлий (род. 12 апреля 1955) — преподаватель телевизионного мастерства, оператор и режиссёр, внуки — Юлий (род. 9 июня 1981) — режиссёр компьютерной графики, и Артур (род. 1 ноября 1986). 

Второй муж Вадим Мильштейн.

После распада второго брака Ия Арепина родила дочь Ладу (1968).

Роли в театре 
 «Снегурочка» А. Н. Островского — Снегурочка
 «Егор Булычов и другие» М. Горького — Шурка
 «Гроза» А. Н. Островского — Варвара
 «Русские люди» К. Симонова — Шура
 «Каждый осенний вечер» — фильм-спектакль — Анна

Роли в кино 
 1953 — Степные зори — Варя
 1954 — Большая семья — Тоня Журбина
 1955 — Земля и люди — студентка
 1956 — Илья Муромец — Алёнушка
 1956 — Девушка с маяка — Марийка
 1957 — Хождение за три моря — Дуняша
 1957 — Борец и клоун — Маруся «Мими» Николаевна
 1957 — Всего дороже — Полинка, сестра Романа
 1958 — Под стук колёс — Настя
 1958 — Красные листья — Стася Яновская
 1958 — На дорогах войны — Вера
 1959 — Капитанская дочка — Мария Ивановна Миронова
 1959 — Особый подход — Оля, заведующая детским садом
 1959 — Хмурый Вангур — Наташа, студентка
 1960 — После бала (короткометражный) — Варенька Бутырлина
  — Когда разводят мосты — Инга
  — Каждый осенний вечер — Анна
  — Война и мир — девушка в доме Ахросимовой, передавшая Наташе письмо
  — Происшествие, которого никто не заметил — эпизод
  — Мальчишки — народ хороший — мать Романа
  — Калина красная — сестра Егора Прокудина
  — Транзит на север (фильм-спектакль) — Аглая
  — Здесь мой причал — врач
  — Предварительное расследование — секретарша в райкоме
  — Что-то с телефоном — мать Вадима
  — Печники — учительница
  — На пороге — эпизод
  — Не забудь оглянуться — жена Филиппа Кузьмича
  — Бег по солнечной стороне — эпизод

Примечания

Ссылки 
 Ия Алексеевна Арепина на narod.ru
 Ия Алексеевна Арепина на ruskino.ru

Выпускники ВГИКа
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище